Niwano ist der Familienname folgender Personen:

 Kōshō Niwano, japanischer Buddhistin, Vize-Präsidentin der Risshō Kōseikai
 Nikkyō Niwano (1906–1999), japanischer Buddhist, Mitbegründer der Risshō Kōseikai